Le terme épicondyle latéral peut désigner :

 l'épicondyle latéral de l'humérus,
 l'épicondyle latéral du fémur.

Anatomie du système squelettique